Новоудинское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в 
Усть-Удинском  районе Иркутской области России. Административный центр — Новая Уда.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года 
численность населения муниципального образования составила 1293 человека, в том числе 605  мужчин и 688 женщин.

Населенные пункты 
В состав муниципального образования входят населенные пункты
 Новая Уда
 Усть-Малой

Примечания 

Муниципальные образования Усть-Удинского района
Сельские поселения Иркутской области